Peter Kušnirák, né le , est un astronome slovaque. Il a découvert plusieurs astéroïdes et planétoïdes tels que (21656) Knuth, (20256) Adolfneckař et (24260) Kriváň. D'après le Centre des planètes mineures, il a découvert , dont 95 seul et 196 avec un co-découvreur, entre 1999 et 2005.

L'astéroïde binaire (17260) Kušnirák a été nommé en son honneur.

L'astéroïde de la ceinture principale (32531) Ulrikababiaková, qu'il a découvert en 2001, a été nommé en la mémoire d'Ulrika Babiaková, sa femme, également découvreuse d'astéroïdes, morte en 2001 à l'âge de  (M.P.C. 90379).

Liste des astéroïdes découverts

Notes et références

Liens externes 
 .

Astronome slovaque du XXe siècle
Astronome slovaque du XXIe siècle
Personnalité slovaque du XXe siècle
Personnalité slovaque du XXIe siècle
Naissance en mai 1974
Naissance à Piešťany
Naissance en Tchécoslovaquie
Découvreur d'astéroïdes
Éponyme d'un objet céleste
Étudiant de l'université Charles de Prague
Étudiant de l'université Comenius de Bratislava